Konrad von Weinsberg ist der Name folgender Personen:

 Konrad II. (Weinsberg) († 1264) 
 Konrad IV. (Weinsberg) († um 1324), kaiserlicher Landvogt in Niederschwaben 
 Konrad V. (Weinsberg) (vor 1301–1328) 
 Konrad IX. (Weinsberg) (~1370–1448), Königsberater, Reichserbkämmerer und Protektor des Konzils von Basel 
 Konrad II. von Weinsberg († 1396), Erzbischof von Mainz